Ви́дное — многозначное понятие.

Населённые пункты

Россия 
 Видное — город в Московской области, административный центр Ленинского района.
 Видное — село в Вяземском районе Хабаровского края.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Видное — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Видное — село в Кировском районе.
 Видное — посёлок в Красногвардейском районе.

Украина 
 Видное — село в Александрийском районе Кировоградской области.

Спортивные клубы 
 «Видное» — российский футбольный клуб из города Видное.
 «Видное» — прежнее название женской баскетбольной команды «Спарта&К» из города Видное.

См. также 
 Городское поселение Видное — муниципальное образование в Московской области с центром в городе Видное.